Metamizolul (denumit și noraminofenazonă, cu denumirea comercială Algocalmin, utilizat sub formă de metamizol sodic) este un analgezic-antipiretic din clasa derivaților de pirazolonă, utilizat ca analgezic, antipiretic, antispastic și mai puțin ca antiinflamator. Printre principalele indicații se numără: durerea (acută severă, post-traumatică și post-operatorie, sau cronică) și febra, atunci când este refractară la alte tratamente. Este foarte util în tratamentul colicilor biliare și renale. Metamizolul se poate administra oral și parenteral (i.m., i.r.).

Algocalminul a fost prima dată sintetizat de firma germană Hoechst AG (acum parte a Sanofi-Aventis) în 1920 și a fost produs în masă începând din 1922. A rămas disponibil liber în lumea întreagă până în anii 1970, când s-a descoperit că medicamentul poartă un mic risc, putând cauza agranulocitoză - o maladie ce poate fi fatală. Nivelul de risc prezentat rămâne însă o controversă. Mai multe autorități naționale în medicină au interzis algocalminul, fie total, fie au restricționat utilizarea lui prin rețetă, în timp ce altele au menținut accesul liber. În România este disponibil.

Note

Legături externe 
 Algocalminul, o otrava?, 5 aprilie 2009, RL Online, România liberă
 Algocalminul - un medicament controversat, 5 aprilie 2009, ---, Amos News

Antiinflamatoare nesteroidiene
Analgezice
Antipiretice
Sulfonați
Pirazolone
Medicamente retrase